Plaats in Indonesië
 Mojoranu (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mojoranu (Sooko), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java